Piano může být:

 klavír (rovněž piano či piáno) – hudební nástroj
 Piano (hudební projev) – označení tichého přednesu pěvcem či pěvkyní nebo hráčem na hudební nástroj
 Piano (film) – film z roku 1993
 Piano (album, Wynton Kelly) – album hudebníka Wyntona Kellyho z roku 1958
 Piano (album, George Shearing) – album hudebníka George Shearinga z roku 1989
 Piano (album, Jools Holland) – album hudebníka Joolse Hollanda z roku 2016
 Piano (album, Benny Andersson) – album hudebníka Bennyho Anderssona z roku 2017